Tag (metadata) - palavra-chave (relevante) ou termo associado com uma informação.
 Tag (linguagens de marcação) - estruturas de linguagem de marcação que consistem em breves instruções, tendo uma marca de início e outra de fim.
 Transtorno de ansiedade generalizada - um estado de ansiedade crônico infundado, além do considerado normal ou desproporcional aos fatos que o provocam.
 Tag - transponder Dispositivo usado para identificação e rastreamento.
 Tag (filme) - produção de 2018
Desambiguação